MHQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Mariehamn, Isole Åland (Finlandia)
 mhq – codice ISO 639-3 della lingua mandan